Rosenauer Bach oder Rosenaubach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Rosenauer Bach (Ilz), linker Zufluss der Ilz (Donau) in Passau-Grubweg, Bayern
 Rosenauer Bach (Moosburger Bach), linker Zufluss zum Moosburger Bach (zum Wölfnitzbach, zur Glan) bei St. Peter bei Moosburg, Kärnten, Abfluss des Strußnigteichs

 Rosenaubach, Oberlaufname für den Saußbach (Erlau) bis nahe Hinterwollaberg, Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern